Velika nagrada Francije 2003 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 6. julija 2003.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:15,019
|
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:15,136
| +0,117
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,480
| +0,461
|-
! 4
| 6
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:15,533
| +0,514
|-
! 5
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:15,628
| +0,609
|-
! 6
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:15,967
| +0,948
|-
! 7
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:16,087
| +1,068
|-
! 8
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:16,166
| +1,147
|-
! 9
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:16,308
| +1,289
|-
! 10
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:16,345
| +1,326
|-
! 11
| 15
|  Antonio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 1:16,965
| +1,946
|-
! 12
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:16,990
| +1,971
|-
! 13
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:17,068
| +2,049
|-
! 14
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:17,077
| +2,058
|-
! 15
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:17,445
| +2,426
|-
! 16
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 1:17,562
| +2,543
|-
! 17
| 11
|  Giancarlo Fisichella 
| Jordan-Cosworth
| 1:18,431
| +3,412
|-
! 18
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Cosworth
| 1:18,514
| +3,495
|-
! 19
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 1:18,709
| +3,690
|-
! 20
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 1:19,619
| +4,600
|}

Dirka

|-
! 1
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 70
| 1:30:49,213
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 70
| + 13,813 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| + 19,568 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 38,047 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 40,289 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 70
| + 1:06,380 
| 9
| 3
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 8
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 9
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 15
|  Antônio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 11
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 68
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 13
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 68
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 14
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 15
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 67
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 16
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 66
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 45
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 43
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 42
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 23
| Dovod goriva
| 14
|  
|}

Formula 1 sezona 2003
2003